FNB puede referirse a:

 FNB Facultad de Náutica de Barcelona
 FNB Food not Bombs